

Mitologia 
 Clio (Klio) – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Clio (Klio) – w mitologii greckiej muza historii

Geografia 
 Clio – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Plumas
 Clio – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Clio – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Clio – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Barbour
 Clio – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marlboro

Zobacz też 
 Renault Clio – samochód osobowy produkowany przez firmę Renault 
 Renault Clio V6 – samochód osobowy produkowany przez firmę Renault
 Klio – strona ujednoznaczniająca